«Калитея» — греческий футбольный клуб, представляющий в чемпионате своей страны одноимённый город. Клуб был основан в 1966 году, в результате слияния пяти местных клубов: «Эсперос», «Ираклис», «АЕ Калитея», «Калифаикос» и «Пирсос». Домашние матчи команда проводит на стадионе , вмещающем 4 200 зрителей. В Суперлигу Греции клуб впервые пробился в 2002 году и провёл в ней в общей сложности (по состоянию на начало 2014 года) 4 сезона. Главным тренером команды с 2021 года является .

История выступлений

Примечания

Ссылки 
 

Футбольные клубы Греции